Че́рнь — чорний колір; чорнота.
 Че́рнь — чорна вугільна фарба.
 Чернь (геральдика) — геральдична барва чорного кольору.
 Чернь (мінералогія) — складова назв ряду мінералів, які мають темне забарвлення.
 Чернь (рід) (Aythya) — рід птахів родини качкових.
 Че́рнь —  простолюд, низи.
 Че́рнь — рядові представники якого-небудь громадського середовища, суспільної верстви.
 Че́рнь — духовно обмежене середовище, маса, верства, позбавлена високих помислів і бажань..
 Чернь (ювелірна) — сплав з срібла, свинцю, сірки тощо для художнього оздоблення металевих (срібних) виробів.
 Че́рнь — художня обробка металу, при якій гравійований на ньому малюнок заповнюється таким сплавом.
 Че́рнь — гравіювання, декоративне оздоблення, візерунки, нанесені таким способом на металеву поверхню виробу.

Див. також 
 Чорний
 Черінь

Примітки

Посилання